As Time Goes By (album Carpenters) – czternasty studyjny album w dyskografii duetu The Carpenters
 As Time Goes By (piosenka) – piosenka, której słowa i melodia zostały napisane przez Hermana Haupfelda w 1931 r.